Die Dubai Tennis Championships 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. Februar bis 3. März 2002 in Dubai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf einem Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in San José die Siebel Open und in Acapulco das Abierto Mexicano Pegaso gespielt. Letzteres ist genau wie die Dubai Tennis Championships Teil der Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in San José zur niedriger dotierten ATP International Series gehörte.

Titelverteidiger im Einzelturnier war der Spanier Juan Carlos Ferrero, der in diesem Jahr als Setzlistenerster schon im Achtelfinale aufgeben musste. Sein Gegenüber Younes El Aynaoui spielte sich daraufhin bis ins Finale, wo er dem Franzosen Fabrice Santoro in drei Sätzen unterlag. Es war Santoro einziger Titel der Saison und sein vierter Karrieretitel.
Die Titelverteidiger im Doppel, Joshua Eagle und Sandon Stolle, schafften als Setzlistenzweite dieses Jahr erneut den Sprung ins Finale, wo sie in einer Beinahe-Neuauflage des Finals aus dem Vorjahr Mark Knowles und Daniel Nestor unterlag, die topgesetzt waren. Es war ihr 13. gemeinsamer Titel. Für Knowles war es der 19. Doppeltitel seiner Karriere, für Nestor der 22.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 900.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 925.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Dubai